Saladas kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Saladas, kommun, Corrientes, 
 Saladas (kommunhuvudort i Argentina), Corrientes, 

Robotskapade Argentinaförgreningar